Desa Ganeas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ganeas (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 108,32), Jawa Barat, 
 Desa Ganeas (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 107,97), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar